Infanta ist:

 ein weiblicher Herrschertitel, siehe Infant
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Pangasinan, siehe Infanta (Pangasinan)
 eine Stadtgemeinde  in der philippinischen Provinz Quezon, siehe Infanta (Quezon)
 eine philippinische Territorialprälatur, siehe Territorialprälatur Infanta
 der Titel eines Romans von Bodo Kirchhoff, siehe Infanta (Roman)